Tangshan (kinesisk skrift: 唐山; pinyin: Tángshān) er en kinesisk storby og by på præfekturniveau i provinsen Hebei ved Kinas kyst til det Gule Hav. Provinsen omkranser Beijing og byprovinsen Tianjin. Befolkningen anslås (2004) til 7,1 millioner. Byen er ca. 135 km øst for Beijing og nordøst for Tianjin. Præfekturet har et areal på 13.472 km2 hvoraf selve byen er på 3.874 km2 

Den 28. juli 1976 blev byen hjemsøgt af 1900-tallets mest dødbringende jordskælv. 

Tangshan kaldes af og til Nord-Kinas porcelænshovedstad, da byen er hjemsted for en betydelig porcelænsindustri.

Administrative enheder 
Bypræfekturet Tangshan har jurisdiktion over 6 distrikter (区 qū), 2 byamter (市 shì) og 6 amter (县 xiàn).

Trafik

Jernbane 
Tangshan er stoppested på den vigtige jernbaneline Jinghabanen som har rute fra Beijing til Harbin via blandt andet Tianjin, Shenyang og Changchun.

Vej 
Kinas rigsvej 112, en ringvei som går rundt om Beijings byprovins, fører gennem området.

Kinas rigsvej 205 passerer gennem området. Den begynder i Shanhaiguan og ender i det sydlige Shenzhen i provinsen Guangdong. Undervejs passerer den blandt andet Tianjin, Zibo,Huai'an, Nanjing, Wuhu, Sanming, Heyuan og Huizhou.

Myndigheder
Den lokale leder i Kinas kommunistiske parti er Jiao Yanlong. Borgmester er Ding Xiufeng, pr. 2021.

Bypræfekturer i Hebei